Mike Scott (ur. 1955) – szkocki muzyk
 Mike Scott (ur. 1988) – amerykański koszykarz
 Mike Scott (ur. 1993) – amerykański koszykarz